Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1936 в Берлин показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 129 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 3963 спортисти (от които 331 жени) от 49 страни в периода от 1 август до 16 август 1936 г. в общо 19 спорта.

Атлети от общо 32 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 17 без отличие. Домакините от Нацистка Германия печелят най-много медали (89), както и най-много златни (33), сребърни (26) и бронзови (30) отличия. Това е третото официално участие на България на Летни олимпийски игри, но отново завършило без медал. Всички медали спечелени от корейски спортисти са включени в графата на Япония, която по това време е окупирала Корейския полуостров.
Афганистан, Бермудските острови, Боливия, Колумбия, Лихтенщайн и Перу правят дебют на Олимпиада, въпреки че не спечелват нито едно престижно отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 1936